Гиг III Старый (род. между 1050 и 1060 — 21 декабря 1125) — граф Альбона с 1079 года. Сын Гига II д’Альбон и Петронелы Туринской.

Биография

Правление 
В 1079 году наследовал отцу, в следующем году разделил вместе с Умбертом II Савойским графство Вьенн, прежде находившееся во владении архиепископов.

В 1091 г. один из наследников Аделаиды Сузской - своей бабки.
 
Гиг Старый много лет враждовал с епископом Гренобля Гуго де Шатонёфом, обвинявшим его в захвате церковных земель Грезиводана. В 1099 году они заключили соглашение, по которому спорные земли утверждались за епархией, а Гуго де Шатонёф признавал власть Гига в графстве Гренобль, за исключением самого города.

Семья 
В 1095 году Гиг женился на Матильде, дочери Рожера I Сицилийского. У них было трое сыновей и три дочери:
 Гиг (умер в детстве)
 Гиг IV Дофин (1090/1100, погиб в бою в  1142) — граф д’Альбон
 Умберт д'Альбон (ум. 26 июня 1147) — архиепископ Вьенна
 Гарсенда, жена Гильома III де Форкалькье
 Матильда (1112/16 - не ранее 1148), с 1135 жена Амадея III Савойского
 Беатриса, жена Жоссерана де Ди (ок. 1095—1147).

Литература 
 Stuart, Roderick W. Royalty for Commoners, The Complete Known Lineage of John of Gaunt, Son of Edward III, King of England, and Queen Philippa. Fourth Edition. Baltimore: Genealogical Publishing Company, 2002.
 Moriarty, G. Andrews. «Mathilda, Wife of Guigues VIII, Count of Albon», The New England Historical and Genealogical Register volume CXI (October 1957).
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/burgkvien.htm#_Toc536344077

Графы Альбона
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века